Nagy Tünde (1966) újságíró
 Nagy Tünde (1968) válogatott labdarúgó
 Nagy Tünde (1971) magyar úszó
Hasonló nevűek
 Volf-Nagy Tünde (1968) televíziós műsorvezető